Джамуи:

 Джамуи — город в индийском штате Бихар.
 Джамуи — округ в индийском штате Бихар.